Eva Birnerová e Petra Cetkovská erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ashleigh Barty e Sally Peers che hanno battuto in finale Réka-Luca Jani e Maria João Koehler 7–6(7–2), 3–6, [10–5].

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)
 Vitalija D'jačenko /  Valerija Savinych (quarti di finale)

 Shūko Aoyama /  Erika Sema (quarti di finale)
 Tetjana Lužans'ka /  Zheng Saisai (semifinali)

Tabellone

Note 
 

AEGON Nottingham Challenge 2012